Kalungwishi – comune dello Zambia, nel distretto di Kalulushi
Kalungwishi – comune dello Zambia, nel distretto di Kaputa
Kalungwishi – comune dello Zambia, nel distretto di Mporokoso

 Kalungwishi – fiume dello Zambia